Mahmudov ist der Familienname folgender Personen:

 Eldar Mahmudov (* 1956), aserbaidschanischer Politiker, Minister für Nationale Sicherheit
 Yaqub Mahmudov (* 1939), aserbaidschanischer Historiker